Террелл () — фамилия и топоним.

 Известные носители фамилии
 Террелл, Джаред (род. 1995) — американский баскетболист.
 Террелл, Джордан (род. 1984) — американский певец, участник групп Hollywood Undead и Han Cholo
 Террелл, Кэррол (1917—2003) — американский литературовед.
 Террелл, Мэри Чёрч (1863—1954) — одна из первых афроамериканских женщин, получивших высшее образование.
 Террелл, Тамми (1945—1970) — американская певица.
 Террелл, Тэрин (род. 1984) — американская профессиональная модель и рестлер.
 Террелл, Эрни (1939—2014) — американский певец, музыкальный продюсер и бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе (ВБА)

 Топоним
 Террелл (Арканзас) (Turrell) — город, округ Криттенден штат Арканзас, США.
 Террелл (округ).

См. также 
 Террил
 Вращение Террелла-Пенроуза — см. Форма релятивистских объектов#Вращение Террелла-Пенроуза.